Lone Ranger bezeichnet:

 Lone Ranger (Figur), eine Hörspiel-, Roman-, Comic- und Filmfigur
 Lone Ranger (2003), Fernsehfilm um die gleichnamige Figur
 Lone Ranger (Film), Kinoadaption aus dem Jahr 2013 um die gleichnamige Figur
 einen ehemaligen Schlepper, der als Expeditionsyacht unter der Flagge von Malta betrieben wird; siehe Sea Ranger
 Lone Ranger (DJ), den Künstlernamen des jamaikanischen Reggae-Deejay Anthony Waldron

The Lone Ranger ist der Titel bzw. der Originaltitel von:

 The Lone Ranger (1938), erste Verfilmung des bekannten Westernhelden
 The Lone Ranger (Fernsehserie), US-amerikanischen Fernsehserie (1949–1957)
 Der weiße Reiter (1956), Kinofortsetzung der Serie